Лебя́жье — село в Первомайском районе Алтайского края России. Входит в состав Северного сельсовета.

География 
Село находится на равнинной местности, воpле реки Кашкарагаиха, левого притока реки Чумыш.

 Расстояние до:

 районного центра Новоалтайск: 50 км.
 краевого центра Барнаул: 59 км.

 Ближайшие населенные пункты:

Таловка 8 км, Журавлиха 8 км, Северный 9 км, Пурысево 11 км, Акулово 12 км, Новоповалиха 12 км, Новоберёзовка 14 км, Первомайское 15 км, Новокраюшкино 15 км.

 Климат

Климат континентальный. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160—170 дней, абсолютный минимум температуры воздуха достигает −50 °C. Средняя температура января −10-15 °C, июля — +19 °C. Безморозный период длится 110—115 дней, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +33-35 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 400—600 мм

Население

История 
Датой основания села считается 1959 год. Появление посёлка Лебяжий относится к периоду укрупнения колхозов, когда производственные базы центральных усадеб того или иного совхоза становились селом или посёлком.

Инфраструктура 
В селе есть частные предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства, магазин, ФАП. Почтовое отделение, обслуживающее жителей села Лебяжье, находится в посёлке Северный, есть цифровое телевидение и интернет.

Транспорт 
Село соединяет с районным и областным центром федеральная автомагистраль Р—256 Чуйский тракт (Новосибирск—Бийск—Ташанта) и сеть региональных автодорог. Обновлён участок дороги «Северное — Лебяжье».

Ближайшая железнодорожная станция Алтайская находится в районном центре Новоалтайск.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)